East Is East (1916), film van Henry Edwards met Florence Turner
 East Is East (1999), film van Damien O'Donnell met Om Puri en Linda Bassett